Emmanuel (álbum) puede referirse a los siguientes álbumes musicales:

 Emmanuel (álbum de Anuel AA) (2020), segundo álbum del cantante puertorriqueño Anuel AA.
 Emmanuel (álbum de Emmanuel) (1984), séptimo álbum del cantante mexicano Emmanuel.
 Emmanuel presenta (2003), decimoquinto álbum del cantante mexicano Emmanuel.